Capellen (luks. Capellen) – miasto w zachodnim Luksemburgu, w gminie Mamer. Miasto zamieszkuje 1 330 osób. Jest stolicą administracyjną kantonu Capellen.

Przypisy 

Miasta w Luksemburgu